В парному розряді жіночого тенісного турніру Montpellier Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Мередіт Макґрат і Клаудія Порвік виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Домінік Монамі 3-6, 6-2, 7-6.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Мередіт Макґрат /  Клаудія Порвік (чемпіонки)

 Інес Горрочатегі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Марія Ліндстрем (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Montpellier Open